Sherrill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sherrill (Arkansas)
Sherrill (Iowa)
Sherrill (New York)